Poniżej jest lista postaci w anime Bobobo-bo Bo-bobo:

Dobrzy 
 Bobobo-bo Bo-bobo (Bo X7, Bo-Bobo) – główny bohater potrafiący rozmawiać z włosami. Ma 27 lat. Uratował Beauty z rąk Kosiarzy. Później z nią podróżuje. Wraz z rozwojem wydarzeń dołączają do nich nowi bohaterowie. Bo-bobo opanował starożytną sztukę walki dzięki której może walczyć włosami z nosa lub w ostateczności spod pachy. Ma wysoko rozszerzony arsenał ataków.
 Beauty – różowo włosa przyjaciółka Bobo-Bo. Bobo-Bo ocalił jej włosy przed kosiarzami. Ma około 15 lat. Jest zakochana w Bączku, ale mu tego nie okazuje. Jest miłą dziewczyną, jednak jest również dość uciążliwa, bo zawsze ktoś musi wyciągać ją z tarapatów, gdyż sama nie umie się bronić. Jako jedyna zawsze jest poważna.
 Bączek – szaro włosy przyjaciel Bobo-Bo. Ma około 15 lat. Zakochany jest w Beauty, ale nie chce jej o tym mówić. Czasami robi się czerwony na twarzy kiedy rozmawia z Beauty w pewien sposób. W odcinku 14 kiedy upiory mówiły o ślubie myślał o Beauty. Dołączył do Bobobo, by ten pomógł mu się zemścić na kosiarzach, którzy zniszczyli jego rodzinne miasto. Jest zawsze w gotowości, by pomóc Beauty. Kiedyś prawdopodobnie pracował dla wroga jako truciciel, gdyż posiada moce puszczania bardzo śmierdzących wiatrów. Od pierwszego odcinka śledzi poczynania głównego bohatera. Pewnego dnia ratuje Beauty przed Łowcą Peruk. Jeśli zdejmie się mu obrożę to zmienia się w małe dziecko. Jednakże, podczas Formy Dziecka, jego Uderzenie Wiatrów wzrasta na tyle, by rozsadzić budynek.
 Don Patch – pomarańczowy ludek przypominający słońce, który jest przyjacielem Bobo-Bo. Jest także dużym egoistą. Czasami nagle staje się kobietą lub mamą Bo-bobo (w jednym odcinku był Donem Corleone). Jest zakochany w Mey-bo. Nie lubi Bączka, gdyż uważa, że kradnie mu czas na wizji (postacie tej kreskówki są świadome, że są "w telewizji"). Czasami wykazuje cięte poczucie humoru.
 Generał Galareta – galaretowaty niebieski ludek, sławny z tego, że jest zwartą tarczą ataków swoich przyjaciół, choć to Bo-bobo go używa jako tarczy (wbrew woli Generała).
 Softon – wojownik z mocą Boga Babilonu, który jest przyjacielem Bobo-Bo. Zamiast głowy ma lody truskawkowe. Jest rodzonym bratem Beauty. Ma bardzo potężną moc i prawie pokonał Bobo-Bo. Moc czerpie od bogini Gadaj-Gadaj. Bogini ma twarz Azjatki i 8 rąk.
 Hatenko – wojownik z królestwa włosów Bobo-Bo. Jest mistrzem sztuki walki, potrafi zamienić ludzi w kamień za pomocą klucza. Ludzie pozostają skamienieli tylko przez jakiś czas (im silniejszy przeciwnik tym szybciej powraca do pierwotnego stanu). Dołączył do Bobo-bo tylko dlatego, że mu się nudziło i wędrował z nim Don Patch. W przeszłości spotkał już Dona na pustyni i podziwiał za wytrzymałość. Teraz uważa go za mistrza i zrobiłby dla niego wszystko.
 Suzu - W pierwszej serii pomocnica kapitana pancernika, później zaś przyłącza się do drużyny Bobo-Bo. Ma około 18 lat. Jest najlepszą przyjaciółką Beauty. Lubi jeść, ma moce psychiczne oraz zdolność teleportacji .
 Dengaku – dowódca jednego z oddziałów kosiarzy. Spec od opowiadania zmyślonych historii. Twierdzi, że jest psem, mimo że go w niczym nie przypomina. Jest mu źle, bo nie ma przyjaciół, a nawet rodzina go odtrąca. Często jest nazywany "makaronem"

Wrogowie 
 Car Łysy-Łysol IV – główny antagonista serii.
 Hydrate –

Wielka Czwórka Chromowanej Kopuły

Kwartet Pięciu i Kapitan Pancernik 
 Kapitan Pancernik – dawniej był przyjacielem Bo-Bobo, ale teraz stał się jego wrogiem. Ma czarne włosy w stylu "kaczego kupra".
 Kwartet Pięciu – to grupa wokalistów oraz przeciwników mających w zanadrzu niejedną sztuczkę. W ich skład wchodzą:
 Lloyd z Przepaską na Biodrach – dawny przyjaciel Bączka.
 Kalendarz – członek KP (Kwartetu Pięciu) z blizną na prawym oku. Bo-Bobo łatwo go pokonał, wyrywając mu kartki kalendarza, przez co doprowadził Kalendarza do rocznego snu (im więcej ma wyrwanych kart, tym mniej lat żywota).
 Facet Wyglądający na Twardziela – kolejny członek KP. Zrobił z Don Patcha pasztet (w znaczeniu przenośnym) w 4.5 sekundy.
 7 Czerwca – członek Kwartetu Pięciu. Syn Kalendarza. Bo-Bobo pokonał go w Świecie Bo-Bobo, gdzie 7 czerwca popadł w szaleństwo.
 Guma do Żucia – członek Kwartetu Pięciu. Raczej to nie była walka, tylko wybór psa: kto zapełni żołądek psa, ten wygrywa. Wygrał z Generałem Galaretą, gdyż psy lubiły jogurt.
 Maska Śmierci – ostatni członek Kwartetu Pięciu. W przeciwieństwie do pozostałych był najsilniejszy. Oprócz tego wygląda jak umięśniony facet... z głową słodkiego kotka. Bo-Bobo pokonał go w Krainie Bogini Gadaj-Gadaj przy użyciu "Ciosu Włosów z Nosa".
Notka: Mimo że grupa nosiła nazwę "Kwartet Pięciu", to było 6 członków. Według Bączka "jeden z nich był pewnie menadżerem", ale według niewielu fanów jest teoria, że jest ich 6, bo cała piątka jest powiększona o 7 Czerwca.

Drużyna Kitty-Poo 
 Kitty-Poo – drugi członek Chromowanej Kopuły. Został łatwo pokonany przez Dona Patcha.
 Cytrynowa Lemoniadka – kobieta w żółtej zbroi i asystentka Kitty-Poo. Mówi się, że jest potężniejsza od Pancernika. Ukrywa miłość do Hatenko.
 Słodki Batonik – asystent Kitty-Poo. W przeszłości Don Patch go upokorzył. Został przez niego pokonany.

Mistrz Naad 
 Mistrz Naad – trzeci członek Chromowanej Kopuły. Dzierżył nożyczki wielkości drzwi frontowych. Obciął Kapitanowi Pancernikowi włosy za przegraną z Bo-bobo. Gdy kule na jego piersi zaświecą pod wpływem jego gniewu, przeistacza się w "Kobietę Torpedę". Został pokonany przez Bo-bobo, który zastosował atak "Sądu Siedmiu Planet".
 Kobieta Torpeda- Bohaterka wydająca się na pierwszy rzut oka nie do pokonania. Jest torpedą z ludzką twarzą, rękami i nogami. Należy do "zażynaczy dowcipów". To alter-ego Mistrza Naad, który wypełniony mocą złości, przeobraził się w nią.
 Ninja "Wielkie Usta" – samuraj z ogromnymi ustami. Stosuje ataki "Ninja Zapora", "Sztuka Zasysania Ustami".
 "WIELKA PIĄTKA" – drużyna wielkich wojowników Mistrza Naad. W skład wchodzą:
 Ruby – pierwszy członek Wielkiej Piątki. Jest małą dziewczynką z długimi blond włosami. Łatwo pokonana przez Bo-bobo.
 Wielki Wykop – drugi członek Wielkiej Piątki. Nastoletni piłkarz z mocą zdolną spalić każdy obiekt. Zerwał swoim Kusarigama obrożę Bączka i został znokautowany przez niego i wyścigówkę.
 Trzy Cywilizacje
 Mezopotański Koleś – ośmiornico-podobna kreatura. Jest mistrzem w zastawianiu pułapek.
 Induski Koleś – rolka papierowych ręczników w ubraniu japońskiego samuraja.
 Koleś z Żółtej Rzeki – długo-włosy lider Trzech Cywilizacji.

Halekulani 
 Halekulani – ostatni członek Wielkiej Czwórki. Jest zielono-włosym mężczyzną oddzianym w złotą zbroję. Jest najpotężniejszym z Wielkiej Czwórki.
 Najgroźniejszi zabójcy:
 Garbel Manikiurzysta – ciemnowłosy wojownik, który atakuje wroga swoimi paznokciami, które przypominają węże
 T-500 – "parodia" T-800 z Terminatora.
 Piekielne Trojaczki:
 Megafan – lider Piekielnych Trojaczków. Jest ubrany w pirackim stylu.
 Beep – facet z hełmem na głowie.
 Haou – mały, przypominający demona stworek, którego nie można zlekceważyć.

Giga 
 Giga – prawa ręka Łysego-Łysola i lider wyspy więziennej w Cyber City. Jego siłą jest równa Carowi Łysemu Łysolowi IV. Został pokonany przez Bo-BoBo.
 Sześć Cyber-Rycerzy – to grupa wojowników służących Mistrzowi Giga. Każdy z nich kontroluje jedno miejsce w Cyber City:
 Pana – Strażnik Sfery Więziennej w Cyber City. Atakuje przeciwnika dzięki jazdy na kółku na jego głowie. Stosuje "Atak Białego Lisa". Pokonany przez Bobobo stosujący atak "Pajęczej Sieci Włosów z Nosa".
 Sonic – Strażnik Platformy na Bungee. Współpracuje z Super Królikiem i Smutnym Workiem (choć nie może na nich liczyć). Został wraz ze swoimi pomocnikami wchłonięty do butelki przez Generała Galaretę.
 Shibito – Strażnik Stadionu Biblioteki Łowcy Włosów. Podczas walki atakuje "Super Uderzeniem Gotyku". Możliwe, że jest francuzem. Został pokonany przez Generała Galaretę.
 Caraman – Strażnik Szkoły Jazdy, to mężczyzna z samochodem na głowie. Najsłabszy z 6 Cyber-Rycerzy. Został pokonany przez Bo-Bobo
 Wan Ronga – Mistrz "Uderzenia Więzienia". To on porwał Bączka z Krainy Halekulani'ego. Został "zamknięty" na klucz przez Hatenko.
 J – Emisariusz Czarnego Słońca, zamieszkiwał rdzeń Cyber City, właściciel "Uderzenia Czarnego Słońca. Pokonany przez "Cios Włosów z Nosa" Denbo.

Kosiarze z Bloków 
 Blok "C":
 Gechappi – umięśniony kosiarz. Pokonany przez Młotek Dona Patcha. Dysponuje "Promieniem Bezwłosym", który sprawia, że w przeciągu 10 godzin ofiara traci wszystkie włosy.
 TesuiKatsu – strażnik I poziomu Bloku C.
 Szef Wypożyczalni – strażnik II poziomu.
 Softon – strażnik IV poziomu i właściciel mocy bogini Gadaj-Gadaj.
 Geha "Huragan" – lider Bloku C. Potrafi wyprowadzić Cios Ostrej Pięści lub wielki huragan. Został pokonany przez Bączka i wchłonięty przez Człowieka-Ścianę.
 Blok A
 Merry-Go Round – strażnik diabelskiego młyna. Pokonany przez Cios Włosów z Nosa Bo-Bobo.
 Wonk – strażnik małpiej kolejki Bloku A. Pokonany przez Cios Włosów z Nosa Bo-Bobo.
 6/U-łek – dawny przyjaciel Dona Patcha i strażnik karuzeli. Pokonany przez "Cios Matematycznego Nosa" Bo-Bobo, po tym, jak Bo-Bobo powiedział, że 3+3=8 (używając zaawansowanego stylu matematyki!).
 Hakechatsu Teruno – pokonany strażnik kolejki górskiej.
 Katsu – wicelider Bloku A i strażnik domu strachów. Dysponuje specjalnym odkurzaczem, który najpierw wchłania atak, a potem go odtwarza. Został pokonany przez Bączka, który zastosował przeciążone Uderzenie Wiatru.
 Wioska Iguana i Dom Złej Krwi:
 Grin i Bareit – dwa duże telefony komórkowe wysłane przez Łysego-Łysola IV na misję zniszczenia Bo-Bobo. Bareit został złamany po przybyciu, a Grin eksplodował, chcąc pomóc swojemu partnerowi.
 MAX Kyokawa – "zły doktorek" i ogromny jaszczur. Marzy o wyjeździe do New Jersey (lecz obrazy, które okazywał, miały krajobraz Japonii lub Chin).

Inni wrogowie 
 Killanilo – płatny zabójca, miał za zlecenie zniszczenie Bo-Bobo. Znany z noszenia na głowie damskiej bielizny... z głową gadającego kaczora (kaczo-majtka?).
 Kaczo-Majtek – połączenie kaczki i pary majtek.
 Klocek – członek Bloku L. Z łatwością pokonał Bączka, lecz poległ w walce z Bo-Bobo przy użyciu "Ciosu z Obuwia Pudełeczek z Chusteczkami".
 Codeman – lider oddziału kosiarzów znad rzeki. Umie czytać w myślach.
 Człowiek-Ściana – wysoki na kilka metrów olbrzym. Wchłonął Gehę i jest służącym Kapitana Pancernika. Padł, kiedy gmach Bloku-C runął w nudną dzielnicę.

Fuzje 
 Bo-Bobo/Don Patch', znany jako "BoboPatch" – fuzja bojowa Bo-bobo i Don Patcha. W przeciwieństwie do tych dwóch postaci, jest poważny. Jako broń używał Miecz Dona Patcha i stosował atak "Pięści Włosów z Nosa". Wyglądem (i oceną Beauty) przypomina zielono-włosego wikinga.
 Incomplete Bobopatch – wersja rysownicza.
 Kuferek Skarbów – Bo-bobo i Don Patch zmienili się w ten Kuferek w odcinku 37 "Kraina Świętego Guacamola to nie tylko miejsce na śniadanie".
 Bo-Bobo/Denkagu, znana jako "Denbo" – fuzja bojowa Bo-Bobo i Denkagu. Przypomina nastoletnią śpiewającą wojowniczkę. Jako broń posiada nunczaku.
 Bo-Bobo/Don Patch/Generał Galareta, znany jako "Bobobebok"''''' – fuzja bojowa Bo-Bobo, Don Patcha i Generała Galarety. Przypomina pół-samuraja, pół-arystokratę z fioletowymi włosami. Jako broń posiada "Miecz Szczęśliwego Człowieka", który ma na końcu ostrza głowę człowieka. Bo-Bobo może pozostać w tej postaci jedynie przez minutę.

Postacie z filmów animowanych
Bobobo-bo Bo-bobo
Bobobo-bo Bo-bobo